Кугультинов, Давид Никитич (1922—2006) — советский поэт.
 (2296) Кугультинов — астероид главного пояса, который был открыт 18 января 1975 года советским астрономом Людмилой Черных.